Abattoir bezeichnet:
 Abattoir (Band), Power-/Speed-Metal-Band
 Abattoir – Er erwartet dich!, amerikanischer Spielfilm von Darren Lynn Bousman (2016)